«Глубокое синее море» () — британский фильм-драма,  экранизация одноимённой пьесы Теренса Реттигена, снятая Джулианом Эми для телеканала BBC в 1954 году.

Фильм транслировался 17 и 21 января 1954 года в рамках «Театра воскресных ночей»(BBC Sunday-Night Theatre).

Приём фильма 
Экранизация была популярна и замечена 11 миллионами человек.

Позднее Кеннет Мор снова сыграл роль Фредди Пейджа в версии 1955 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1954 года